Il doppio  dell'IS Open de Tenis 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Paul Capdeville e Marcel Felder hanno battuto in finale André Ghem e João Pedro Sorgi 7–5, 6–3.

Teste di serie

  Paul Capdeville /  Marcel Felder (Campioni)
  Guido Andreozzi /  Fernando Romboli (semifinali)

  Marin Draganja /  Dino Marcan (quarti di finale)
  Rodrigo Grilli /  Andre Miele (primo turno)

Tabellone

Note 
 

IS Open de Tenis 2012